Chris ou Christopher Howard peut désigner :

  (1969-), président de Hampden-Sydney College, running back ;
  (1975-), joueur de football américain ;
  (1966-), joueur professionnel de baseball ;
  (1965-), joueur de baseball ;
 , romancier américain.

Voir aussi

Référence